Hwasan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hwasan-dong, Jecheon, stadsdel i Jecheon, Norra Chungcheong, 
 Hwasan-dong, Hwaseong, stadsdel i Hwaseong, Gyeonggi,